Bernabei ist der Familienname folgender Personen:

 Alessio Bernabei (* 1992), italienischer Popsänger
 Alexandro Bernabei (* 2000), argentinischer Fußballspieler 
 Dante Bernabei (1936–2021), luxemburgischer Chemiker und Sprachforscher
 Ercole Bernabei (um 1622–1687), italienischer Komponist und Kapellmeister
 Giuseppe Antonio Bernabei (1649–1732), italienischer Komponist und Kapellmeister